Джампье́ро Пи́нци (; 11 марта 1981, Рим) — итальянский футболист, игравший на позиции центрального полузащитника.

Карьера 
Джампьеро Пинци воспитанник клуба «Лацио». 2 ноября 1999 года он дебютировал в основном составе клуба в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В том же году Джампьеро выиграл Кубок Италии, в розыгрыше которого провёл 3 игры. В 2000 году он перешёл в «Удинезе» за 5,4 млн долларов. В первом сезоне он провёл в составе команды лишь 14 игр, но начиная с сезона 2000/01 стал регулярно выходить в стартовом составе команды. В сезоне 2004/05 полузащитник стал самым грубым игроком серии А, получив за сезон 13 желтых и 2 красные карточки, при этом, несколько стартовых матчей он пропустил из-за травм подколенного сухожилия и операции на хряще левого колена. В сезоне 2006/07 Пинци стал капитаном «Удинезе», но затем утратил этот статус из-за перелома ноги, полученного 27 сентября 2007 года, преследовавших его в следующем году. По окончании сезона футболист выразил желание покинуть клуб: «После семи лет в клубе у меня возникло большое желание попробовать что-то новое в другом городе. Об этом я уже сказал президенту».

21 августа 2008 года Пинци был арендован клубом «Кьево». В первом же сезоне он провёл в составе команды 34 игры и забил 1 мяч, исполняя в команде роль атакующего полузащитника и главного организатора атак клуба. 17 июня 2009 года, аренда футболиста была продлена ещё на сезон. Во втором своём сезоне в «Кьево» Джампьеро сыграл 32 игры и забил 3 гола. Летом 2010 года Пинци вернулся в «Удинезе», несмотря на интерес «Сампдории», «Торино» и «Малаги», а также желании «Кьево» оставить футболиста в своём составе.

Международная карьера 
Пинци был членом молодёжной сборной Италии, которая в 2004 году одержала победу на молодёжном чемпионате Европы, а сам футболист забил на турнире один гол — в полуфинальном матче с Португалией. В том же году он выиграл бронзовые медали на Олимпиаде. 30 марта 2005 года Пинци дебютировал в составе первой сборной в товарищеской игре с Исландией.

Достижения 
 Чемпион Италии (до 15 лет): 1993
 Обладатель Кубка Италии: 2000
 Чемпион Италии: 2000
 Чемпион Европы (до 21 года): 2004

Награды 
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»: 27 сентября 2004 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на figc.it

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Падова»